Intal (taal), een kunsttaal
 een merknaam voor cromoglicinezuur (een inhalator voor astmapatiënten)
 een optiehuis; zie Optie § Handel